Miejscowości w Polsce: 
 Strzałki – wieś w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Strzałki – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Strzałki – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Strzałki – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło

Zobacz też 
 Strzałki - stacja kolejowa na Centralnej Magistrali Kolejowej w Strzałkach, w województwie mazowieckim w powiecie grójeckim.
 strzałka